JP – skrót od nazwy państwa Japonia
 .jp – krajowa domena najwyższego poziomu przypisana do japońskich stron internetowych
 JP – skrót od jebać policję